Digital Imaging [] (dt. ‚digitale Bildaufzeichnung‘) ist ein englischer Ober- oder Sammelbegriff für alle Prozesse der elektronischen Bildverarbeitung (EBV).

Ähnlich wie der Begriff Multimedia in den 1990er-Jahren ist Digital Imaging ein durch die Fotoindustrie sehr strapaziertes Modewort. Das Ausgangsmaterial sind Bilder und Videos digitalen Ursprungs (Digitalkamera) aber auch per Scanner (Scanografie) digitalisierte Aufsicht- oder Durchsichtvorlagen (Dias oder Foto-Negative). Digital Imaging bedeutet Verarbeitung, Veränderung, Archivierung oder Präsentation dieser Medien mit Hilfe von Computern, sowie auch ihren Ausdruck oder die fotografische Vervielfältigung.

Bildverarbeitung
Digitalfotografie